San Gil, Saint Gilles en español, est un nom qui se retrouve dans les toponymes suivants :

 San Gil, municipalité de Colombie ;
 San Gil, quartier de Séville en Espagne.

 San Gil Querétaro, lieu touristique du Mexique

Voir aussi 
 
 , la forme bretonne de Saint-Gilles.
 , la forme italienne de Saint Gilles.
 , la forme anglaise de Saint Gilles.